Davidson (Carolina do Norte) — cidade do estado da Carolina do Norte
Condado de Davidson (Carolina do Norte)
Condado de Davidson (Tennessee)

Desambiguações de topônimos